Miejscowości w USA:
 Kandiyohi – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
Gminy w USA:
 Kandiyohi (ang. Kandiyohi Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Kandiyohi (ang. Kandiyohi Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kandiyohi (ang. Kandiyohi County) – w stanie Minnesota